Termenul „ Wellington” se poate referi la:

Nume de persoane
Arthur Wellesley, duce de Wellington (1769-1852)
Chrissie Wellington (n. 1977), atletă britanică
Wellington Koo (1887-1985), diplomat chinez
George Wellington (1852-1927), senator din Maryland, SUA
Lydia Wellington, balerină din New York City
Domeniu militar
HMNZS Wellington, nave din flota Royal New Zealand Navy 
HMS Duke of Wellington, navă din flota britanică Royal Navy
Vickers Wellington, bombardier britanic
The Duke of Wellington's Regiment, regiment de infanterie din armata britanică (British Army)
Denumiri geografice
Wellington, capitala Noii Zeelande
Insula Wellington în sudul statului Chile
Comitatul Wellington, Tasmania